Шелкови́чная у́лица — название улиц в разных населённых пунктах бывшего СССР.

 Шелковичная улица — улица в городе Волгоград.
 Шелковичная улица — улица в городе Киев.
 Шелковичная улица — улица в городе Саратов.
 Шелковичная улица — улица в городе Севастополь.
 Шелковичная улица — улица в городе Энгельсе Саратовской области.